Чичканов (Чичканова) — русская фамилия. Известные носители:

 Чичканов, Валерий Петрович (род. 1937) — российский экономист, член-корреспондент РАН.
 Чичканов, Игорь Александрович (род. 1957) — российский самбист и дзюдоист.
 Чичканов, Пётр Николаевич (1922—2008) — чувашский писатель, поэт, переводчик, художник.
 Чичканов, Сергей Владленович (род. 1952) — украинский политик, депутат Верховной рады Украины.
 Чичканов, Фёдор Павлович (1884—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.

 Чичканова, Вера Ивановна (урождённая Хадерер; 1921—2008) — советский врач-терапевт, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 , Чичкань